Dila Gori (Georgisch: დილა გორი) is een Georgische voetbalclub uit de stad Gori. De club is vernoemd naar het gelijknamige gedicht van Jozef Stalin, die in Gori geboren is.

De club werd in 1949 opgericht en was in 1990 medeoprichter van de hoogste voetbalklasse nadat het land onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. Na enkele plaatsen in de middenmoot werd de club 4de in 1994. Daarna was de club een grijze muis in de competitie. In 2001 degradeerde de club.

Na één seizoen keerde Dila Gori terug op het hoogste niveau. In 2005 werd de club laatste maar degradeerde niet omdat de competitie werd uitgebreid van tien naar zestien clubs. In 2007 zou de club ook degraderen, maar werd gered nadat Torpedo Koetaisi en Tsjichoera Satsjchere niet meer meededen in het seizoen 2007/08. Na dit seizoen degradeerde de club. In 2011 keerde de club terug in de Oemaghlesi Liga. In 2015 werd Dila Gori landskampioen.

Erelijst
 Oemaghlesi Liga
 Winnaar in 2015
 Georgische voetbalbeker
 Winnaar in 2012

Eindklasseringen (grafiek) vanaf 1990

|}

In Europa
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Dila Gori

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Georgië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Gori, Dila
Sjida Kartli